Karrar (bespilotna letjelica), iranska bespilotna letjelica
 Karrar (tenk), iranski tenk
 Karrer (krater), krater na [Mjesec]]u
 Karrar (ime), osobno ime
 Karrar (naselje), naselje u Kjurdamirskom rajonu u Azerbajdžanu